Аббревиатура ССО может означать:
 Силы специальных операций
 Студенческие строительные отряды
 Солнечно-синхронная орбита
 Система сигнализации опасности
 Служба специальных объектов при Президенте Российской Федерации
 Союз славянских общин
 Среднее специальное образование
 Светосигнальное оборудование
 Сейсмические системы охраны
 Смежная сетевая организация
 Случайное стечение обстоятельств

См. также 
 «ССО» в словаре сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка
 :en:CCO